Slatey Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Slatey Creek (Deighton River), Nebenfluss des Deighton River in Queensland
 Slatey Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland, Australien.
 Slatey Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland

Siehe auch:
 Slaty Creek